Häckar kan avse:

 Häckar – en rad av plantor som vanligtvis är av samma sort, och inramar, eller avdelar en trädgård, se Häck (trädgård)
 Häcka – fåglarnas reproduktionsperiod, från parningslek och parning till dess att ungarna kan lämna boet

Se även
 Häck – flera betydelser